O Supremo Conselho DeMolay Brasil, ou SCDB, é a entidade administrativa da Ordem DeMolay no Brasil, fundada em 8 de Dezembro de 2019 a partir da unificação do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB) e do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB).

Maçonaria
Ordem DeMolay
Organizações maçónicas
Organizações juvenis